Ohlig ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Ohlig (* 1945), deutsche Journalistin, Autorin und Begründerin des Luna Yoga
 Anton Ohlig (1872–1933), deutscher Sektproduzent
 Fritz Ohlig (1902–1971), deutscher Politiker (SPD)
 Karl-Heinz Ohlig (* 1938), Professor für Katholische Theologie und Autor
 Paul Ohlig (1881–1956), deutscher evangelischer Pfarrer und Lokalhistoriker; Mitglied der Bekennenden Kirche

Ohlig ist zudem der Name von:

 Ohlig (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Ohligs
 Ollig